Мокрський () — польське прізвище.

 Анджей Мокрський — монах
 Флоріан Мокрський — краківський єпископ РКЦ

Польські прізвища